Le riesling désigne généralement un vin blanc fait à partir du raisin d'un cépage souvent éponyme mais, selon le contexte, il peut désigner :

Un cépage 
 le riesling, un cépage blanc originaire des vallées du Rhin et de la Moselle, également appelé riesling blanc ;
 le welschriesling, un autre cépage blanc très répandu en Europe centrale, aussi nommé localement riesling italien ;
 le goldriesling, un autre cépage blanc, hybride du riesling et d'un muscat ;
 le rieslaner, un autre cépage blanc, hybride du riesling et du sylvaner ;
 Le riesling du Cap, un autre nom du cépage blanc crouchen ;
 Le riesling gris, une mutation blanche du cépage noir trousseau ;
 Le riesling noir ou schwarzriesling, un autre nom du cépage noir pinot meunier ;
 le riesling-sylvaner, un autre nom du cépage blanc hybride müller-thurgau ;

Un vin 
 le riesling d'Alsace, un vin d'Alsace fait exclusivement à partir de riesling blanc ;
 un alsace grand cru riesling, une dénomination de cépage au sein d'une des 51 appellations alsace grand cru (par exemple le geisberg, le rangen, etc.) fait exclusivement à partir de riesling blanc ;
 le Collio Goriziano Riesling, un vin blanc de la Frioul-Vénétie Julienne fait exclusivement à partir de riesling blanc ;
 le Controguerra Riesling, un vin blanc des Abruzzes fait à partir de riesling blanc ;
 le Friuli Grave Riesling, un vin blanc de la Frioul-Vénétie Julienne fait à partir de riesling blanc ;
 le Friuli Isonzo Riesling, un vin blanc de la Vénétie fait exclusivement à partir de riesling blanc.